Ridgeway kan syfta på:

 Ridgeway (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Australien 

 Ridgeway (del av en befolkad plats), Tasmanien, Hobart,

Storbritannien 

 Plympton (ort i Storbritannien), England, Devon,

USA 

 Ridgeway, South Carolina – ort, South Carolina, Fairfield County, 
 Ridgeway, Virginia, Henry Countyort – ort, Virginia, Henry County, 
 Ridgeway, Virginia, Pittsylvania County – ort, Virginia, Pittsylvania County, 
 Ridgeway, Iowa – ort, Iowa, Winneshiek County, 
 Ridgeway, Missouriort – ort, Missouri, Harrison County, 
 Ridgeway, Ohio – ort, Ohio, Hardin County, 
 Ridgeway, Wisconsin – ort, Wisconsin, Iowa County, 
 Ridgeway, Alaska – ort, Alaska, Kenai Peninsula Borough, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar